Corico (Teke)  – monte e promontorio turco, presso l'isola di Chio
 Corico  – città della Cilicia
 Corico  – uno dei primi re dell'Arcadia